Progeryon är ett släkte av kräftdjur. Progeryon ingår i familjen Geryonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tiofotade kräftdjur
Progeryon